Ez a lista A célszemély (Person of Interest) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 5. évad után végleg befejeződött  2016. június 21-én. Magyarországon a sorozatot a Viasat 3, Viasat 6 és a Sony Max sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2011-12)

Második évad (2012-13)

Harmadik évad (2013-14)

Negyedik évad (2014-15)

Ötödik évad (2016)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái